Ша́ндор Би́ро (), при рождении Шандор Бир (; 19 августа 1911,  — 7 октября 1988) — венгерский футболист и футбольный тренер, игравший на позиции защитника; серебряный призёр чемпионата мира 1938 года. Футболист года в Венгрии (1940).

Карьера игрока 

За свою карьеру выступал за следующие клубы: III округ Будапешта, МТК (ранее — «Хунгария»), «Элёрё» (ранее — БСКРТ) и «Уйпешт». Дважды становился чемпионом Венгрии в составе «Унгарии». В 1940 году получил приз лучшего футболиста года в стране. Карьеру завершил в 1949 году. Провёл более 450 игр в чемпионате Венгрии.

За сборную с 1932 по 1946 годы сыграл 54 матча, из них четыре на чемпионате мира 1938 года (стал серебряным призёром). Числился в заявке на чемпионат мира 1934 года, но на поле не выходил. Первую игру провёл 30 октября 1932 против Германии (победа 2:1), последнюю 6 октября 1946 против Австрии (победа 2:0).

Карьера тренера 
В 1947 году стал тренером команды VIII округа Будапешта, в 1961 году возглавил команду «Механикал Лабор», став тренером второго состава.

Достижения

Клубные 
 Чемпионат Венгрии
 Чемпион: 1935/1936, 1936/1937
 Серебряный призёр: 1937/1938, 1938/1939
 Бронзовый призёр: 1939/1940
 Кубок Венгрии:
 Победитель: 1930/1931

В сборной 
 Чемпионат мира:
 Серебряный призёр: 1938

Личные 
 Футболист года в Венгрии: 1940

Примечания

Литература 
 Új magyar életrajzi lexikon I. (A–Cs). Főszerk. Markó László. Budapest: Magyar Könyvklub. 2001. 751. o. ISBN 9635474148
 Antal Zoltán – Hoffer József: Alberttől Zsákig, Budapest, Sportkiadó, 1968
 Rejtő László – Lukács László – Szepesi György: Felejthetetlen 90 percek, Budapest, Sportkiadó, 1977, ISBN 963-253-501-4

Ссылки 
 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК МТК
Игроки ФК «БКВ Элёре»
Игроки ФК «Уйпешт»
Футбольные тренеры Венгрии